Первые в истории Сербии очередные, а не досрочные парламентские выборы прошли 21 сентября 1997 года. В тот же день состоялся и первый тур очередных президентских выборов.

Выборы проходили по новому закону, который, сохранив пропорциональную систему, увеличил количество избирательных округов с 9 до 29, что де-факто подняло заградительный барьер на выборах. Оппозиция посчитала, что новая система введена в интересах правящей партии и после нескольких месяцев переговоров решила бойкотировать выборы. К бойкоту присоединились 12 оппозиционных партий, в том числе Демократическая партия, Демократическая партия Сербии, Гражданский альянс Сербии и ряд других. Несмотря на это, явка снизилась лишь на 4 процентных пункта, чему способствовало то, что некоторые из оппозиционных партий, в том числе традиционно ведущая Сербское движение обновления, приняли участие в выборах. По-прежнему бойкотировали выборы и большая часть албанцев Прешевской долины.

Победу на выборах в четвёртый раз одержала правящая Социалистическая партия Сербии Слободана Милошевича, выиграв 44 % мандатов, правда, для этого социалистам пришлось создать коалицию с партиями Югославская левица и «Новая демократия».

Результаты выборов

Распределение мест в Скупщине 

 Социалистическая партия Сербии (85)
 Югославская левица (20)
 «Новая демократия» (5)

Итоги выборов 
Победу на выборах в четвёртый раз одержала правящая Социалистическая партия Сербии Слободана Милошевича, выиграв 44 % мандатов, правда для этого социалистам пришлось создать коалицию с левыми и новыми демократами. Вновь перед Соцпартией встал вопрос о формировании многопартийного коалиционного правительства. В конце концов выбор был сделан в пользу радикалов, что привело к выходу из коалиции «Новой демократии».

Примечания

Ссылки 
 B92: Hronologija parlamentarnih izbora . 21.01.2007
 B92: Četvrti republički izbori (1997) 

Выборы в Сербии
1997 год в Сербии
Сербия
Сентябрь 1997 года